„50th Anniversary World Tour“ е 22-рото световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“, с което музикантите отбелязват 50-а годишнина от основаването на групата от Рудолф Шенкер в Хановер през 1965 г., то започва на 1 май 2015 г. с концерт в Джъндзян, Китай. На турнето е представен и последният студиен албум на групата Return to Forever. През 2016 г. турнето стартира с анонсирането, че барабанистът Джеймс Котак отново постъпва в клиника за лечение от зависимостта си към алкохола, така както и през 2014 г. „Скорпиънс“ наемат друг барабанист, този път Мики Дий от разпадналите се вече „Моторхед“. В края на турнето, през месец септември 2016 г., групата официално обявява раздялата с Джеймс Котак, заменяйки го с Мики Дий.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Джеймс Котак – барабани
 Павел Мончивода – бас
 Мики Дий – барабани (на мястото на Джеймс Котак от април 2016)

Дати

Източници

Външни препратки 
 Списък с дестинациите на турнето в официалния сайт на Скорпиънс

Музикални турнета от 2015 година
Музикални турнета от 2016 година
Турнета на „Скорпиънс“